В списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Мексике значится 34 наименования (на 2016 год), это составляет  от общего числа ( на  год).

В список включены:
 27 культурных объектов (13 доколумбовой и 15 постколониальной эпохи)
 6 природных объектов
 1 смешанный объект
Из этих объектов 10 признаны шедеврами человеческого гения (критерий i) и 5 — природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности (критерий vii).

Кроме этого, по состоянию на 2016 год, 22 объекта на территории государства находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия, в том числе 11 — по культурным, 5 — по природным и 6 — по смешанным критериям.

Мексика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 23 февраля 1984 года. Первый объект на территории Мексики был занесён в список в 1987 году на 11-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в хронологическом порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Мексики в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

См. также 

 Доколумбовы руины Мексики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ЮНЕСКО. Список объектов всемирного наследия в Мексике
 Каталог ссылок по Всемирному наследию в Мексике

Списки:Мексика
 
Мексика